BMB est un code qui peut faire référence à :
 .

BMB est un sigle qui peut signifier :
 Brian Michael Bendis, un auteur de bande dessinée américain ;
 Bowling Mont-Blanc, un espace de loisirs (bowling, laser game, lounge bar, restaurant) à Sallanches (Haute-Savoie) en France ;
 Bowling Mont-petit Blanc Amiens (appelé plus communément BMB Amiens ou BAM), un espace de loisirs (bowling, laser game, lounge bar, restaurant) à Amiens (Somme) en France.